

Вятське — село, Каракулинський район, Удмуртія
 Вятське — село, Совєтський район, Марій Ел
 Вятське — село, Хабаровський район, Хабаровський край